O Campeonato Equatoriano de Futebol de 2009 (em espanhol: Campeonato Ecuatoriano de Fútbol de 2009) também conhecido como Copa Credife 2009, foi a 51ª edição do Campeonato Equatoriano de Futebol organizado pela Federación Ecuatoriana de Fútbol. Na primeira fase o campeonato consiste em partidas de ida e volta entre todas as equipes, as duas primeiras classificam-se à terceira fase e à Copa Sul-Americana de 2009, e as terceiras e quarta colocadas classificam-se apenas à terceira fase. Logo após, na segunda fase todas as equipes se dividem em dois hexangulares de acordo com sua organização provincial, os dois primeiros de cada grupo (hexangular), também classificam-se à terceira fase. Na terceira fase, os oito clubes classificados (quatro da primeira etapa, e quatro da segunda) dividem-se em dois grupos de quatro equipes cada de acordo com a pontuação acumulada. Os dois piores na pontuação acumulada são rebaixados à Série B do Campeonato Equatoriano. Os grupos da terceira fase são compostos da seguinte maneira:

Grupo 1
1º no acumulado
4º no acumulado
5º no acumulado
8º no acumulado

Grupo 2
2º no acumulado
3º no acumulado
6º no acumulado
7º no acumulado
|}

Equipes participantes

Primeira fase 

A Primeira fase do Campeonato Equatoriano de Futebol consiste em partidas de ida e volta entre todas as equipes, as duas primeiras classificam-se à terceira fase e à Copa Sul-Americana de 2009, e as terceiras e quarta colocadas classificam-se apenas à terceira fase. Essas quatro equipes classificadas à terceira fase ganham 3, 2, 1 e 0 pontos de bonificação respectivamente. Ela começou em 31 de janeiro.

Confrontos

Segunda fase 

Na Segunda fase todas as equipes se dividem em dois hexangulares de acordo com sua organização provincial, os dois primeiros de cada grupo (hexangular), também classificam-se à terceira fase.
Essas quatro equipes, em dois grupos classificadas à terceira fase ganham 1 e 0 pontos de bonificação respectivamente. Ela começou em 19 de julho.

Grupo 1

Confrontos

Grupo 2

Confrontos

Tabela acumulada 

A tabela acumulada determina o chaveamento dos grupos quadrangulares da terceira fase, além de determinar os clubes rebaixados à Segunda Divisão do Campeonato Equatoriano. Os grupos da terceira fase são compostos da seguinte maneira:

Grupo 1
1º no acumulado
4º no acumulado
5º no acumulado
8º no acumulado

Grupo 2
2º no acumulado
3º no acumulado
6º no acumulado
7º no acumulado
|}

 a. Como a LDU Quito classificou-se tanto na primeira fase quanto na segunda fase, a próxima melhor pontuação acumulada, no caso o Espoli, se classifica automaticamente à terceira fase.

 b. Apesar do El Nacional ter melhor campanha que o Deportivo Cuenca e que o Manta, ele não se classificou em nenhuma das duas fases, porém conseguiu uma boa média de pontos. Daí a explicação dele estar em 7º na pontuação acumulada e fora da terceira fase.

Terceira fase 

Na terceira fase, os oito clubes classificados (quatro da primeira etapa, e quatro da segunda) dividem-se em dois grupos de quatro equipes cada de acordo com a pontuação acumulada.

Grupo 1

Grupo 2

Fase final 

A fase final do Campeonato Equatoriano de Futebol de 2009 define o campeão, o vice e o terceiro colocado, que representarão o Equador na Copa Libertadores da América de 2010. Os primeiros colocados classificam-se diretamente à fase de grupos enquanto o terceiro colocado entra apenas na primeira fase.

Terceiro lugar

Finalíssima

Premiações

Artilharia

Ver também 

Futebol no Equador

Ligações externas 
 Página oficial da Federación Ecuatoriana de Fútbol

Campeonato Equatoriano de Futebol